Сергей Селиверстов:
 Селиверстов, Сергей Александрович (род. 1956) — полковник милиции, Герой Российской Федерации (1993).
 Селиверстов, Сергей Михайлович (ранее 1755 — 1785) — генерал-майор, комендант г. Астрахань.